Forqueray ist der Name einer französischen Musikerfamilie mit folgenden Vertretern:

 Forqueray d. Ä. (* 1635)
 Antoine Forqueray (1672–1745), französischer Gambist und Komponist, Sohn von Forqueray d. Ä.
 Jean-Baptiste-Antoine Forqueray (1699–1782), Sohn von Antoine
 Joseph Pouteau de Forqueray (1739–1823), französischer Komponist und Organist 
 Marie-Rose Dubois verh. Forqueray (* 1717), Frau von Jean-Baptiste-Antoine
 Michel Forqueray (1681–1757), französischer Organist und Komponist, Cousin von Antoine
 Nicolas-Gilles Forqueray (1703–1761), französischer Organist, Neffe von Michel und Cousin von Jean-Baptiste-Antoine